Speyr ist der Familienname folgender Personen:

 Adrienne von Speyr (1902–1967), Schweizer Ärztin, Mystikerin und geistliche Schriftstellerin
 Wilhelm von Speyr (1852–1939), Schweizer Psychiater